In 2012 werd het twintigste Campeonato Tocantinense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Tocantins. De competitie werd georganiseerd door de FTF en werd gespeeld van 25 februari tot 15 mei. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Gurupi beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Groepsfase

Finale

Tweede toernooi

Groepsfase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Tocantinense
Tocan